Renata Tebaldi (1922 - 2004), soprano italienne ;
 Daniele Tebaldi (1961 -), joueur de rugby à XV italien ;
 Valerio Tebaldi (1965 -), coureur cycliste italien ;
 Tito Tebaldi (1987 -), joueur de rugby à XV italien.